Пеленг (навигация) — угол между северной частью меридиана наблюдателя и вертикальной плоскостью, проходящей через точку наблюдения и наблюдаемый объект. Отсчитывается по часовой стрелке, принимает значения от нуля до полной дуги окружности (360°); в других дисциплинах может называться круговой азимут.  Пеленг на объект для краткости может называться пеленг объекта. 
 Пеленг (строй) — строй кораблей (летательных аппаратов) при котором все они располагаются на линии (пеленге), проходящей под углом к курсу уравнителя (ведущего);

Названия 
 Пеле́нг — остров в Индонезии.
 «Пеленг» — объектив типа «рыбий глаз» производства БелОМО.
 ОАО «Пеленг» — белорусская компания из Минска, занимающаяся высокотехнологичными разработками в области оптического оборудования (оптические прицелы и пр.), в т. ч. для ВПК.

Прочее 
 Пеленги — вымышленная раса четвероруких амфибий из серии компьютерных игр Космические рейнджеры.

Ссылки 
 Пеленг. Малая Советская энциклопедия. М.: 1931, — т.6, стлб.374-375.